Gentoo kan wijzen op:
 de Engelse benaming van de ezelspinguïn (gentoo penguin)
 de Gentoo Linux, een Linuxdistributie genoemd naar de ezelspinguïn
 de Gentoo file manager, een programma voor bestandsbeheer